De Laurentiis es un apellido italiano, que hace referencia a:

 Aurelio De Laurentiis (n. 1949), productor cinematográfico italiano y presidente del SSC Napoli.
 Dino De Laurentiis (1919-2010), productor cinematográfico italiano.
 Giada De Laurentiis (n. 1970), chef ítaloestadounidense.
 Raffaella De Laurentiis (n. 1954), productora cinematográfica italiana.
 Veronica De Laurentiis (n. 1950), autor italiano.
 Renato de Laurentiis (n. 1960), italiano pionero en BPM en España y Latinoamérica